Кевін Бікнер  — американський стрибун з трампліна. Учасник зимових Олімпійських ігор 2018. Чинний володар національного рекорду (244,5 м), встановленого 19 березня 2017 року у Вікерсунді.

Спортивна кар'єра 
У Кубку світу Бікнер дебютував у сезоні 2014–2015, але не кваліфікувався на головні змагання в Лахті. Перші залікові бали він набрав у сезоні 2016—2017, посівши 23-тє місце в Клінгенталі.

2017 року Бікнер взяв участь у своєму першому чемпіонаті світу, де посів 30-те місце в особистих змаганнях на великому трампліні, 47-ме — на нормальному, 8-ме місце — в змішаних командних змаганнях на нормальному трампліні і 11-те — в командних змаганнях на великому трампліні.

2018 року взяв участь у своїх перших зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані, де посів 18-те місце на нормальному трампліні, 20-те — на великому і 9-те — в командних змаганнях.

Результати в Кубку світу 
Усі результати наведено за даними Міжнародної федерації лижного спорту.

Підсумкові місця в Кубку світу за роками

Окремі змагання (65)

Примітки 

Стрибуни з трампліна на зимових Олімпійських іграх 2018
Спортсмени з Іллінойсу